Магни́цкий — русская семинаристская фамилия.

Известные носители 
 Магницкий, Андрей Николаевич (1891—1951) — советский физиолог, академик АМН СССР (1950).
 Магницкий, Василий Константинович (1839—1901) — известный деятель просвещения чувашского народа.
 Магницкий, Владимир Александрович (1915—2005) — советский геофизик, академик АН CCCP (1979), основатель советской школы физики земных недр.
 Магницкий, Константин Константинович (1859—1916) — военный врач, полковник.
 Магницкий, Леонтий Филиппович (1669—1739) — русский математик, педагог.
 Магницкий, Михаил Леонтьевич (1778—1855) — один из видных деятелей царствования Александра I.
 Магницкий, Николай Александрович (род. 1951) — математик, профессор МГУ, заведующий лабораторией РАН.
 Магницкий, Олег Николаевич (1926—2014) — советский и российский учёный-металлург, специалист по художественному литью.

См. также 
 Магнитский

Примечания